ALUR est un sigle qui peut désigner :
 loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové), une loi française.

 Rajeev Alur, un informaticien théoricien américain.

Alur peut aussi désigner :
 Alur, une population d'Afrique centrale ;
 alur, une langue nilotique occidentale.

Voir aussi 
 Sophie Alour, une saxophoniste française de jazz